Ордина́тор ( «распорядитель, устроитель»;  «упорядочиватель»), может обозначать:

 Ординатор — врач, обучающийся в ординатуре.
 Ординаторы — элитные воины Храма Трибунала вымышленной вселенной The Elder Scrolls.
 «Ординатор» — американский телесериал 2018 года.

См. также 

 Ординатура
 Ординаторская

Медицинское образование